Het Europese kampioenschap voor mannen allround 1982 werd georganiseerd door de Internationale Schaatsunie (ISU), op 30 en 31 januari 1982 in het Bislett Stadion in Oslo. Er namen 26 schaatsers uit 10 landen aan deel.
De Noor Amund Martin Sjøbrend, die de Europese titel in 1981 te Deventer had veroverd, verdedigde zijn titel niet meer want hij had inmiddels zijn schaatsloopbaan beëindigd. De Zweed Tomas Gustafson veroverde de Europese titel. Gustafson verbeterde het wereldrecord op de 10 km tot 14.23,59. Een tijd die ruim twee jaar zou blijven staan en in Medeo werd verbeterd. De Noor Rolf Falk-Larssen werd tweede met het kleine verschil van 0,021 punten.

Klassement 

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1982
Langebaanschaatsen in 1982
Schaatsen in Noorwegen
Schaatsen 1982